Wirkung, Einwirkung, Auswirkung, Wirkweise oder Wirkmechanismus  steht für:
 Wirkung (Physik), physikalische Größe mit der Dimension Energie mal Zeit
 Wirkung (Pharmakologie), erwünschte oder unerwünschte Effekte eines Wirkstoffs
 Wirkung (Informatik), durch eine Operation bewirkte Veränderung eines Systems
 Gruppenwirkung (Wirkung einer Gruppe) in der Mathematik
 Einwirkung (Statik), im Bauwesen die Belastung durch äußere Kräfte
 in der Wissenschaftstheorie das Ergebnis einer Ursache, siehe Kausalität
 betriebswirtschaftliches Ergebnis der Effektivität (outcome), siehe Wirkungsrechnung
 den Effekt, den eine Waffe auf ein Ziel entfaltet, siehe Waffe #Waffenwirkung
 Drohwirkung, einen einschüchternden Eindruck auf die Psyche 

Siehe auch:
 Wirkungsgrad (Maß für die Effizienz von Energiewandlungen und -übertragungen)
 Wirksamkeit (Begriffsklärung)
 Effekt (Begriffsklärung)
 Jahreswirkung
 Gewirk